Эмс — гидроним:

 Эмс — река на северо-западе Германии.
 Эмс — короткое название города Бад-Эмс.
 Эмс-канал — канал на севере Нидерландов, связывает города Гронинген и Делфзейл в устье реки Эмс.
 Эмс (приток Эдера) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Эмс, Йонас (род. 1986) — немецкий гребец-байдарочник.
См. также:
 ЭМС — электромагнитная совместимость технических средств.

См. также 
 Эмсский
 EMS (значения)